Beetz – frazione della città tedesca di Kremmen
 Frau Beetz – agente segreta tedesca
 Zazie Beetz – attrice tedesca naturalizzata statunitense